

Chang Qing 
 Csang Csing (1966), kínai úszó, olimpikon

Zhang Qing 
 Jasmine Zhang (Csang Csing, 1978), kínai származású televíziós személyiség
 Csang Csing (1966), kínai gyorskorcsolyázó, olimpikon
 Csang Csing (1980), kínai biatlonista, olimpikon

Zhang Jing 
 Csang Csing (1973), kínai gyorskorcsolyázó, edző, a magyar csapat edzője 2012 óta
 Csang Csing (1977), kínai jégkorongozó
 Csang Csing (1979), kínai röplabdázó
 Csang Csing (1996), kínai vízilabdázó, olimpikon